Jopling est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jay Jopling (1963-), marchand d'art et galeriste britannique ;
 Louise Jopling (1843-1933), peintre anglaise ;
 Michael Jopling (1930-), homme politique britannique.

Patronyme anglais